Владимир Асмолов:
 Асмолов, Владимир Иванович — русский предприниматель, фабрикант, меценат.
 Асмолов, Владимир Григорьевич (род. 1946) — советский и российский теплофизик.
 Асмолов, Владимир Павлович (род. 1946) — российский певец и композитор.